Antonín Brabantský, francouzsky Antoine de Brabant (srpen 1384 – 25. října 1415, Azincourt) byl brabantský a limburský vévoda.

Život 
Byl čtvrtým synem (druhým, jenž se dožil dospělosti) burgundského vévody Filipa II. a jeho manželky, flanderské hraběnky Markéty.

V únoru 1402 se v Arrasu oženil s Janou ze Saint-Pol, dcerou Walrama III. Lucemburského, hraběte z Ligny a ze Saint-Pol. Jana mu porodila dva syny, budoucí dědice Brabantska.

Jeho druhou manželkou byla od 16. července 1409 lucemburská vévodkyně Eliška Zhořelecká, s níž měl také dvě děti – Viléma, zemřelého v červenci 1410 ve věku necelých dvou měsíců a dceru neznámého jména, narozenou roku 1412. Kromě legitimního potomstva měl též dvě nemanželské dcery.

Byl zabit poté, co v bitvě u Azincourtu padl do anglického zajetí.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois
Brabantští vévodové
Limburští vévodové
Lucemburští vévodové
Osobnosti stoleté války
Účastníci bitvy u Azincourtu
Úmrtí v bitvě
Narození v roce 1384
Úmrtí 25. října
Úmrtí v roce 1415
Muži